Миклош Толди:
 Толди, Миклош (1320—1390) — реальный прототип персонажа повести Петера Илошваи, трилогии Яноша Араня и романа Бенедека Елека.
 Толди, Миклош (; 1941—2005) — венгерский футбольный защитник, тренер.